Инги Хансен (; род. 18 октября 1974 года в Стреймнесе, Фарерские острова) — бывший фарерский футболист, универсал, наиболее известный по выступлениям за клубы «ЭБ/Стреймур» и «Б68».

Карьера 
Инги начинал карьеру в клубе «Стреймур» из родного Стреймнеса. Свой первый матч во взрослом футболе он сыграл 1 апреля 1991 года, это была встреча в рамках кубка Фарерских островов с «ТБ» из Твёройри. 4 мая Инги провёл свою первую игру в первом дивизионе против клуба «ЛИФ». Всего в своём дебютном сезоне он отыграл 6 встреч первой лиги. В 1992 году «Стреймур» выступал во втором дивизионе, а Инги был глубоким резервистом и провёл только 1 кубковую игру. Накануне сезона-1993 состоялось объединение «Стреймура» с «ЭБ» в единый клуб «ЭБ/Стреймур». Инги вошёл в состав объединённой команды и помог ей подняться в высший дивизион, приняв участие в 14 матчах и забив 2 гола. В премьер-лиге Фарерских островов он результативно дебютировал 24 апреля 1994 года в поединке с фуглафьёрдурским «ИФ»: он поразил ворота соперника на 60-й минуте. Всего Инги отличился 2 раза в 8 матчах сезона-1994. 

В 1995 году Инги перешёл в «ЛИФ». Он стал одним из лидеров «зелёных», забив 5 голов в 13 встречах первой лиги. Сезон-1996 Инги начинал основным игроком «ЛИФ» и успел провести 2 кубковые игры, а затем вернулся в «ЭБ/Стреймур». Он внёс свой вклад в выход клуба в стыковые матчи за выход в премьер-лигу, сыграв в 6 матчах и отличившись 3 раза в первом дивизионе. Инги также сыграл в обоих стыковых встречах с «ФС» и забил 1 гол, однако «ЭБ/Стреймур» по их итогам остался в первой лиге. 1997 год он начинал игроком «чёрно-синих» и провёл 2 матча в первом дивизионе. Летом состоялся его переход в тофтирский «Б68». Там Инги стал игроком ротации и принял участие в 9 встречах фарерской премьер-лиги, отметившись 1 голом. Сезон-1998 стал для него наиболее продуктивным: игрок забил 6 голов в 11 встречах чемпионата. 2 августа 1998 года в поединке с «Сумбой» Инги сделал свой единственный хет-трик в карьере.

Зимой 1999 года Инги покинул тофтирцев и взял паузу в карьере. Он вернулся в футбол в 2001 году в составе «Скалы». Инги отметился 1 голом в 2 матчах первой лиги, а также забил 2 мяча в стыковых поединках за выход в премьер-лигу. В 2002 году игрок вернулся в «ЭБ/Стреймур» и отличился 1 раз в в 3 встречах высшего дивизиона. 1 сентября 2003 года Инги сыграл свою последнюю игру за «ЭБ/Стреймур» в чемпионате Фарерских островов (против рунавуйкского «НСИ») и затем принял решение завершить карьеру футболиста.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer
 Профиль на Worldfootball

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Стреймур»
Игроки ФК «ЭБ/Стреймур»
Игроки ФК «ЛИФ Лейрвик»
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «Скала»